Любовцев — русская фамилия. Известные носители:

 Любовцев, Виктор Ильич (1933—2018) — советский и российский журналист, медиаменеджер.
 Любовцев, Илья Михайлович (1899—1975) — советский военачальник, генерал-майор.